

Залазна — річка в Кіровській області, права притока Білої
 Залазна — село, Омутнінський район, Кіровська область

Див. також 
 Мала Залазна